Santa Vitória (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Santa Vitória (Beja), plaats in de Portugese gemeente Beja
Santa Vitória do Ameixial, plaats in de Portugese gemeente  Estremoz